Vojislav Živanović je ime več oseb:
 Vojislav Živanović (1870-1932), srbski general
 Vojislav Živanović (1920-), srbski general